Line of Fire – serie televisiva del 2003
 Line of Fire – videogioco del 1989
 Line of Fire – singolo di E-Type e The Poodles del 2008